Репринцев:
 Репринцев, Василий Михайлович (1920—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Репринцев, Леонид Антонович (1917—между 1958 и 1961) — советский украинский художник, участник Великой отечественной войны.